Glénat, société d'édition
 Glénat, commune française du Cantal
 Jacques Glénat, éditeur français
 Pierre Glénat, acteur français

Homonymie de patronyme